Bosznia-Hercegovina
 Grabovica falu Doboj községben, a Zenica-Doboji kantonban
 Grabovica falu Kotor Varoš községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Grabovica falu Nevesinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Grabovica falu Olovo községben, a Zenica-Doboji kantonban
 Grabovica falu Tomislavgrad községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban
 Grabovica falu Vlasenica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Grabovica falu Žepče községben, a Zenica-Doboji kantonban
 Grabovica Donja falu Tuzla községben, a Tuzlai kantonban
 Grabovica Gornja falu Tuzla községben, a Tuzlai kantonban

 Horvátország
Grabovica, falu Dvor községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Montenegró
Grabovica, falu Šavnik községben

 Szerbia
Grabovica falu Despotovac községben, a Pomoravai körzetben
Grabovica falu Gornji Milanovac községben, a Moravicai körzetben
Grabovica falu Kladovo községben, a Bori körzetben
Grabovica falu Sjenica községben, Zlatibori körzetben